Vereniging voor Podiumtechnologie, de branchevereniging voor technisch producenten van podia
 Vervoer per trein